Long Lake kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Long Lake (sjö i Antarktis, lat -66,99, long 142,67), 
 Long Lake (sjö i Antarktis, lat -62,21, long -58,97),

Kanada 

 Long Lake, Lanark County, sjö i Ontario, 
 Long Lake, Nipissing District, sjö i Ontario, 
 Long Lake, Parry Sound District, sjö i Ontario, 
 Long Lake, British Columbia, sjö,

USA 

 Long Lake (ort i USA, New York, Hamilton County, lat 43,97, long -74,42), 
 Long Lake (ort i USA, Minnesota, Hennepin County, lat 44,99, long -93,57), 
 Long Lake, Illinois, ort, Lake County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar